Prinz Maximilian bezeichnet folgende Personen:

 Maximilian von Baden (General) (1796–1882), deutscher General der Kavallerie
 Maximilian von Baden (1867–1929), deutscher General und Reichskanzler, siehe Max von Baden

 Maximilian zu Wied-Neuwied (1782–1867), deutscher Entdecker, Ethnologe, Zoologe und Naturforscher

Siehe auch:
 Prinz-Max-Palais